

Cuba 
 Place de la Révolution à La Havane

France 
 Place de la Révolution à Besançon.
 Place de la Révolution à Paris : ancien nom de la Place de la Concorde durant la Révolution française.

Pérou 
 Place de la Révolution à Lima.

Roumanie 
 Place de la Révolution à Bucarest.

Russie 
 Place de la Révolution à Moscou ;
 Place de la Révolution à Tcheliabinsk ;
 Place de la Révolution à Vologda ;

Révolution Place